Tasmania Berlin ist der Name folgender Sportvereine:

 Tasmania Berlin (1900–1973), Sportverein aus Berlin-Neukölln, existent von 1900 bis 1973
 Tasmania Berlin (1973), Sportverein aus Berlin-Neukölln, gegründet 1973 (1973–2000: Tasmania Neukölln, 2000–2011: Tasmania Gropiusstadt)